«Джамиля» — название фильмов:
 «Джамиля» — фильм 1956 года, режиссёр Мохаммед Карим, Египет.
 «Джамиля» — фильм 1958 года, режиссёр Юсеф Шахин, Египет.
 «Джамиля» — фильм 1968 года, режиссёр Ирина Поплавская, СССР.
 «Джамиля» — фильм 1994 года, режиссёр Моника Тойбер, Германия.

См. также 
 Джамиля (повесть)
 Джамиле
 Джамелия
 Джамала
 Джамиль